La bataille de Villafranca peut faire référence à :
 La bataille de Villafranca (1744), au cours de la Guerre de Succession d'Autriche ;
 La bataille de Villafranca (1809), au cours de la Guerre d'indépendance espagnole.